Cikaret (Kebonpedes), een plaats in Indonesië
Cikaret (Bogor Selatan), een plaats in Indonesië